São Nicolau kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Nicolau (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 São Nicolau (freguesia i Portugal, Lissabon), Lisbon, 
 São Nicolau (freguesia i Portugal, Porto, Marco de Canaveses), 
 São Nicolau (freguesia i Portugal, Porto, Porto), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar